Riu Vrbas, riu a Bòsnia i Hercegovina
 Vrbas (Donji Vakuf), vila a Donji Vakuf, Bòsnia i Hercegovina
 Vrbas (Sèrbia), ciutat a Voivodina, Sèrbia
 Vrbas Banovina, província de l'antic Regne de Iugoslàvia